Termin butandiol ima više značenja:
 1,2-Butandiol
 1,3-Butandiol
 1,4-Butandiol
 2,3-Butandiol

Алкандиоли